Volusianus ou Volusien est un patronyme pouvant se rapporter aux personnages suivants (par ordre chronologique) :

 Volusien, empereur romain de 251 à 253
 Lucius Petronius Taurus Volusianus, personnage important de Rome au 
 Sextus Caecilius Volusianus, homme politique de Rome au 
 Lucius Publilius Petronius Volusianus, homme politique de Rome au 
 Gaius Ceionius Rufius Volusianus Lampadius, homme politique de Rome au 
 Caius Ceionius Rufius Volusianus, homme politique de l'Empire romain de 290 à 321
 Rufius Antonius Agrypnius Volusianus, (370-437), grand dignitaire de l'empire romain tardif
 Volusien, évêque de Tours de 491 à 496